Растово — название населённых пунктов в России:

 Растово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Растово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.